Блан може да се односи на:

 Блан (Ендр), насељено место у Француској, у департману Ендр
 Блан (Тарн), насељено место у Француској, у департману Тарн
 Мон Блан, највиши врх у Француској